AMIC steht für:

 Autologe Matrixinduzierte Chondrogenese, ein Operationsverfahren
 AMIC (Computer), einen rumänischen Heim- und Mikrocomputer

Abkürzung